Фантасмаго́рия (от  — призрак и  — публично выступаю):

Происходит от , образованного из др.-греч. φάντασμα «явление, призрак» и λέω «говорю». С XVIII века. Изначально — название аттракциона (волшебный фонарь).

Фантасмагория — искусство изображать призраки,  видения или воздушные картины посредством зеркальных отражений.
 Фантасмагория (искусство) — нагромождение причудливых образов, видений, фантазий; хаос, сумбур, гротеск.
 Фантасмагория (представление) — жанр театрального представления в Европе в XVIII—XIX веках, в котором при помощи «волшебного фонаря» на заднем плане демонстрировались пугающие образы: скелеты, демоны, привидения.
 Фантасмагория (кино) — поджанр кинофантастики, представляющий фильмы о чём-то совершенно нереальном, изображающий причудливые видения, бредовые фантазии.
 Фантасмагория (мультфильм) — немой короткометражный мультфильм, Франция, 1908 год. Режиссёр —  Эмиль Коль.
 Фантасмагория (система целеуказания) — российская авиационная станция целеуказания для противорадарных ракет Х-58 и Х-25 МПУ.

Phantasmagoria 
 Phantasmagoria (игра) — компьютерная игра, разработана Sierra On-Line, 1995 год.
 Phantasmagoria: A Puzzle of Flesh — компьютерная игра, сиквел Phantasmagoria.
 Phantasmagoria (Touhou Project) — объединенные этим названием игры в серии, обладающие нестандартным геймплеем: скролл-шутеры на двух игроков (Phantasmagoria of Dim. Dream, Phantasmagoria of Flower View).
 Phantasmagoria (группа) — японская группа, играющая в стиле visual kei.
 Phantasmagoria (альбом Curved Air) — 3-й студийный альбом британской прог-рок-группы Curved Air, 1972 год.
 Phantasmagoria (альбом Limbonic Art) — 7-й студийный альбом норвежской симфо-блэк-метал-команды Limbonic Art.
 Phantasmagoria — альбом рок-группы The Damned.
 Phantasmagoria (песня) — песня канадской металл-команды Annihilator из альбома Never, Neverland.
 Fantasmagoria (песня) — песня пауэр-метал-команды Emerald Sun из альбома Regeneration.
 Phantasmagoria in Two (песня) — песня американского исполнителя Тима Бакли из альбома Goodbye and Hello 1967 года.